Sweden Hockey Games 2019, byly hrány mezi 7. až 10. únorem 2019. Tři zápasy se hrály ve Stockholmu, ve Švédsku, dva zápasy v Södertälje a jedno utkání v Helsinkách.

Zápasy

Tabulka 

2019
Lední hokej v roce 2019
Sport ve Švédsku v roce 2019